Meidl ist der Familienname folgender Personen:

 Theodor Meidl (1891–1969), „Simmeringer Arbeiterdichter“ 

Siehe auch:
 Meidl Airport, Flugplatz im ungarischen Fertöszentmiklos, unweit der ungarisch-österreichischen Grenze
 Maidl